Куэро () — коммуна в Италии, располагается в провинции Беллуно области Венеция.

Население составляет 2311 человек, плотность населения составляет 83 чел./км². Занимает площадь 28 км². Почтовый индекс — 32030. Телефонный код — 0439.

В коммуне 25 марта особо празднуется Благовещение Пресвятой Богородицы.

Города-побратимы 
  Оза, Франция 
  Викдессо, Франция

Ссылки